Muara Telang (Teluk Gelam), een plaats in Indonesië
Muara Telang (Muara Telang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing